Младен Будишчак (Загреб, 8. септембар 1947 — Загреб, 16. јун 2003) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|4
|1
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|3
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|8
|1
|13
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1974. || Куд пукло да пукло || Будилица
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно (ТВ серија) || /
|-
| 1978. || Браво маестро || Младен
|-
| 1979. || Новинар || Франц, фоторепортер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Краљево (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Само једном се љуби || Вуле
|-
| 1982. || Смоговци (ТВ серија) || Цуцак
|-
| 1982. || Немир || /
|-
| 1983. || Замке (ТВ серија) || Вучко
|-
| 1983. || Раде Кончар (ТВ серија) || /
|-
| 1984. || У раљама живота || /
|-
| 1985. || За срећу је потребно троје || Пилар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Чаруга || жупан
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1947.
Умрли 2003.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Загреба